Рион может означать:
 Рион (город) — малый город в Греции.
 Рион (коммуна) — коммуна во Франции.
 Рион — мыс в Коринфском заливе, около которого в ходе Пелопоннесской войны состоялось первое морское сражение этой войны.
 река Рион (Риони) — одна из крупнейших рек Закавказья.
 «Рион» — коротковолновая радиостанция специального назначения (СССР).
 «Рион» — вертолётная спускаемая гидроакустическая станция (СССР).
 «Риони» — рулонный телеграфный аппарат РТА-6 (СССР).
 Рион (вспомогательный крейсер) - российский грузопассажирский пароход-крейсер (до 12.10.1904 «Смоленск»).